

Anno 
 2019 – (MMXIX in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo.

Astronomia 
 2019 van Albada – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Matematica 
 2019 – numero naturale.